O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu de 2007 foi realizado entre os dias 23 e 26 de agosto no ginásio da California State University, Los Angeles, Estados Unidos.

Foi a primeira edição do evento fora do Brasil.

Resultado por equipe

Ligações externas 
Site Oficial da IBJJF

Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu